«Кратил» () — сократический диалог Платона, в котором рассматривается проблема о том, могут ли имена служить познанию вещей. В диалоге «Кратил» принимают участие три собеседника: Сократ, Гермоген и Кратил.

Место, время и обстоятельства 
Действие диалога происходит в Афинах. Гермоген приглашает своего учителя Сократа, который проходил рядом, присоединиться к философскому диспуту, посвящённому правильности имён, с Кратилом. Таким образом участниками беседы являются три философа — Сократ, Гермоген и Кратил. В диалоге отсутствуют указания на исторические события, которые бы позволили его четко датировать Сократ говорит: «А люди эти — софисты, на которых и брат твой, Каллий, извёл много денег и слывёт теперь мудрецом. Но поскольку ты не располагаешь отцовским имуществом, тебе остаётся упрашивать и уговаривать брата научить тебя правильному взгляду на эти вещи, который он перенял у Протагора». В научной литературе существуют по меньшей мере две интерпретации фрагмента. Профессор  считает, что он свидетельствует о том, что отец Гермогена Гиппоник жив. Один из богатейших граждан Афин Гиппоник умер в 422/421 году  Автор монографии о диалоге «Кратил» Ф. Адемолло подчёркивает, что наследство Гиппоника полностью отошло к брату Гермогена Каллия. Сам же Гермоген не получил ничего. Соответственно фрагмент следует понимать как указание Сократа на этот факт, и, соответственно, датировать действие диалога периодом после смерти Гиппоника.

Кратил и Гермоген на момент беседы являются молодыми людьми. Сократ же подчёркивает свой пожилой возраст. Исходя из дат рождения Сократа (469 год ) и Кратила с Гермогеном (440-е годы ) Д. Нейлз считает, что диалог происходит около 422 

«Кратила» относят к «средним» диалогам Платона, которые он написал после возвращения в Афины из первого путешествия на Сицилию (389—387/386 годы ).

Композиция диалога 
 Вступление (383—384e)
 I. Критика теории условного происхождения имён, то есть субъективизма в учении о языке (385—391a)
 II. Вопрос о правильности имён (391b—427c)
 III. Критика релятивизма в учении об именах (428e—438f)
 IV. Заключение. Гносеологические выводы из предложенной выше теории имён (438e—440e)

Интерпретация и философское содержание

Влияние и оценки 
В «Кратиле» Сократ передаёт основное положение философии Гераклита: «говорит где-то: „всё движется и ничто не остаётся на месте“, а ещё, уподобляя всё сущее течению реки, он говорит, что „дважды тебе не войти в одну и ту же реку“». Впоследствии обе части утверждения соединили в один фразеологизм «Всё течёт, всё меняется», либо «Всё течёт» (), которых нет ни в одном из приписываемых Гераклиту сохранившихся фрагментов.

Переводчики на русский язык 
 Карпов В. Н. (1879)
 Доватур А. И. (1936, отрывки)
 Васильева Т. В. (1968)

См. также 
 Всё течёт, всё меняется — проблема, обсуждаемая в диалоге

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

 Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. — С. 432—433.
 Кратил, или О правильности имён (отрывки). Пер. А. И. Доватура. — Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936. — С. 36—57.
 Christine J. Thomas (2008). Inquiry Without Names in Plato’s Cratylus. Journal of the History of Philosophy 46(3): pp. 341—364.
 Anthony C. Yu. Cratylus and Xunzi on Names. В кн.: Early China/Ancient Greece: Thinking Through Comparisons (Suny Series in Chinese Philosophy and Culture) by Steven Shankman (Editor), Stephen W. Durrant (Editor) State University of New York, 2002. — С. 235—250.
 Silverman, A., 2001, «The end of the Cratylus: limning the world», Ancient Philosophy, 21: 1-18.
 Simon Keller (2000). An Interpretation of Plato’s Cratylus. Phronesis 45(4): 284—305.
 Rachel Barney (1998). Socrates Agonistes: The Case of the Cratylus Etymologies. Oxford Studies in Ancient Philosophy 16: 63—98.
 Mackenzie, M. M., 1986, «Putting the Cratylus in its place», Classical Quarterly, 36: 124-50.
 Robinson, R., 1969, «The theory of names in Plato’s Cratylus» and «A criticism of Plato’s Cratylus», in Essays in Greek Philosophy, Oxford: Clarendon Press, 100-38.

Ссылки 
 Кратил (Платон)

Диалоги Платона